

Patronyme 
 Herman Richir (1866-1942), artiste-peintre et affichiste belge.
 Jacques Richir (né en 1952), homme politique français.
 Marc Richir (né en 1943), philosophe belge francophone.

Toponyme 
 Rue Herman Richir à Schaerbeek (Bruxelles), en Belgique.

Homonymie de patronyme